Дубовик Владимир Михайлович (род. 27 февраля 1938 года, Иркутск) — советский и российский инженер-физик, доктор физико-математических наук, специалист в области низкоэнергетической ядерной физики, эксперт Российской академии наук (РАН).

Биография 
Окончил Московский инженерно-физический институт (1962) и аспирантуру Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1965, научный руководитель — А. М. Балдин).

Ведущий научный сотрудник Лаборатории теоретической физики Объединённого института ядерных исследований (ЛТФ ОИЯИ, Дубна) (с 1965).

Инициатор создания сектора биологических исследований в ОИЯИ (1977), что впоследствии привело к созданию Лаборатории радиационной биологии в ОИЯИ (ЛРБ ОИЯИ) (2005).

В 90-е годы В. М. Дубовик вместе с В. С. Бутцевым, который близко знал премьера России E.Т.Гайдара, добились от министра обороны П. С. Грачева передачи всего комплекса Волжского высшего военного строительного командного училища (ВВСКУ, Дубна) для создания университета «Дубна».

Научная деятельность 
Кандидатская диссертация «Об электромагнитных взаимодействиях частиц с высшими спинами» (1967).

Докторская диссертация «Мультипольный анализ и кварковые механизмы несохранения четности в нуклон-нуклонных и ядерных реакциях». Защитил в Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ), Дубна (1986).

В начале 1980-х гг. выполнил исследования T- и P-симметрий, расчеты не сохраняющих четность констант сильного взаимодействия, которые заложили основу понимания механизмов электрон и мюон-ядерных взаимодействий на малых расстояниях и внесли вклад в освоение новых атомно-ядерных технологий.

В конце 1980-х годов совместно с учёными Ленинграда, Харькова, Минска, Саратова и Дубны работал над детальным исследованием природы геометрических фаз в квантовой механике и оптике, в результате чего был создан уникальный модуляционно-интерференционный (лазерный) микроскоп (МИМ) в ООО «Лаборатория Амфора» (генеральный директор П. А. Осипов и заместитель директора по науке К. В. Индукаев). Тем самым была открыта область использования лазеров — нерелеевская оптика.

Работы в области теории классического и квантового электромагнетизма широко цитируются в монографиях, учебниках и включены в Физическую энциклопедию (Гл. ред.: А. М. Прохоров, М., 1988. Т.1; М., 1992. Т.3).

Теоретические работы Дубовика В. М. используются в прикладных исследованиях, например, концепция полярных тороидных моментов, предложенная в соавторстве с А. А. Чешковым (1967—1974 годы), а затем — совместно с Л. А. Тосунян и В. В. Тугушевым — аксиальных тороидных моментов (1983—1985 годы).

Дубовик В. М. разработал принципы устройства магнито-тороидной памяти совместно с коллегами и учениками . Это изобретение получило международный патент.

40-летию тороидного диполя была посвящена Научная сессия Отделения физических наук Российской академии наук, которая проходила в Физическом институте им. П. Н. Лебедева РАН 20 января 2009 г.

Патенты 
 Пат. 2114466 Российская Федерация, МПК G11B5/00 G11B5/852. Cпособ тороидной записи и воспроизведения информации/ В. М. Дубовик, М. А. Марценюк, Н. М. Марценюк, В. А. Сенченко; патентообладатели: В. М. Дубовик, М. А. Марценюк, Н. М. Марценюк, В. А. Сенченко ; № 93026124/28; заявл. 06.05.1993; опуб. 27.06.1998. https://patenton.ru/patent/RU2114466C1
 Пат. 2154863 Российская Федерация, МПК G11C11/06. Способ тороидной записи и считывания информации, ячейка памяти и устройство памяти для осуществления способа / В. М. Дубовик, Ю. В. Кисляков, М. А. Марценюк, П. А. Осипов, В. А. Сенченко; патентообладатели: В. М. Дубовик, Ю. В. Кисляков, М. А. Марценюк, П. А. Осипов, В. А. Сенченко; № 99109700/09; заявл. 09.03.1999; опуб. 20.08.2000.https://patenton.ru/patent/RU2154863C1
Также опубликовано как: Pat. 6266289 United States, IPC G11C 7/04 G11C 11/02 G11C 11/06. Method of toroid write and read, memory cell and memory device for realizing the same /
V.M.Dubovik, Yu.V.Kislyakov, M.A.Martsenyuk, P.A.Ossipov, V.A.Senchenko
App. № 09341535, Priority Date 09.03.1999; Pub. 24.07.2001
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US39430852

Публикации 
 Дубовик В. М. О приложении масштабной инвариантности в физике элементарных частиц // Успехи физических наук. — 1973. — Т.109.-№ 4.- С.756-760.- Библиогр.:34. http://dx.doi.org/10.3367/UFNr.0109.197304f.0756
 Дубовик В. М., Чешков А. А. Мультипольное разложение в классической и в квантовой теории поля и излучение // Физика элементарных частиц и атомного ядра = Physics of Particles and Nuclei. — 1974. — Т.5, No.3. — с.791- 837. — Библиогр.:36. http://www1.jinr.ru/Archive/Pepan/1974-v5/v-5- /v5p3pdf_obzory/v5p3_06.pdf
 Дубовик В. М., Тосунян Л. А. Тороидные моменты в физике электромагнитных и слабых взаимодействий // Физика элементарных частиц и атомного ядра = Physics of Particles and Nuclei. — 1983. — Т.14, No.5. — с.1193-1284. — Библиогр.:48. http://www1.jinr.ru/Archive/Pepan/1983-v14/v-14-5/pdf_obzory/v14p5_7.pdf
 Дубовик В. М., Тосунян Л. А., Тугушев В. В. Аксиальные тороидные моменты в электродинамике и физике твердого тела // Журнал экспериментальной и теоретической физики . — 1986 . — Т.90, № 2 . — С.590-605.- Библиогр.:30. http://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/e_063_02_0344.pdf
 Dubovik V.M., Kuznetsov V.E. The Toroid Moment of Majorana Neutrino // International Journal оf Modern Physics A.- 1998.- Vol.13, № 30.- P.: 5257-5277.- Bibliogr.: 22. http://dx.doi.org/10.1142/S0217751X98002419
 Букина Е. Н., Дубовик В. М. Высшие векторные поляризации и квазистационарные явления в системах объемлющих торов // Измерительная техника −2001. — С.44-50. — Библиогр.: 29. https://doi.org/10.1023/A:1013211806287
 Bukina E.N., Dubovik V.M., Zamiralov V.S. GIM model and radiative decays of strange and charmed baryons // Nuclear Physics B-Proceedings Supplements.- 2001.- Vol.93.- P.34-37. http://dx.doi.org/10.1016/S0920-5632(00)01054-9
 Виницкий С., Дубовик В., Козлов Г. Каналирование, сверхфокусировка протонов, субатомный микроскоп и контролируемые ядерные реакции синтеза (О докладе Ю. Н. Демкова на семинаре «Симметрии и интегрируемые системы», состоявшемся 11 фев. 2005 г. в ЛТФ ОИЯИ и работах по каналированию в Дубне) // Симметрии и интегрируемые системы: Избранные труды семинара (2000—2005) / Общ. ред.: А. Н. Сисакян ; Сост.: Г. А. Козлов, С. М. Елисеев . — Дубна : ОИЯИ, 2006. — Т.1. — с.94-98 .
 Дубовик В. М. Проявления магнитоэлектрического излучения в лабораторных, геофизических и космологических условиях и его квантовая природа / В. М. Дубовик, Е. Н. Дубовик, А. А. Круглов, В. А. Кривицкий // Система «Планета Земля» : 300 лет со дня рождения М. В. Ломоносова, 1711—2011. — M. : URSS, 2010. — с.379-393. — Библиогр.:55.
 Дубовик В. М., Дубовик Е. Н. Интенсивные и экстенсивные поляризации в электроторомагнетизме // Всероссийское совещание по прецизионной физике и фундаментальным физическим константам, Дубна, 5-9 дек. 2011 г.: Тезисы докладов. — Дубна : ОИЯИ, 2011. — с.16. — Библиогр.:3. — (ОИЯИ ; Д18-2011-118).
 Дубовик В. М., Дубовик Е. Н. Кривицкий В. А. Обзор современного состояния экспериментальных исследований странного излучения // Альманах Пространство и Время : научное издание.- 2012 .- Т.1, № 1.- Спец.вып.: Планета Земля. http://www.j-spacetime.com/actual%20content/t1v1/1121.php

Ссылки 
 Анаполь // Физическая энциклопедия. Т.1. Ааронова — Длинные / Гл. ред.: А. М. Прохоров. — М. : Советская энциклопедия, 1988. — C.82.
 Мультипольное излучение // Физическая энциклопедия. Т.3 : Магнитоплазменный — Пойнтинга теорема / Гл. ред.: А. М. Прохоров. — М. : Советская энциклопедия, 1992. — C.219-222.
 Шафранова, М. Г. Объединённый институт ядерных исследований : Информационно- биографический справочник. — 2-изд., доп. — М. : Физматлит, 2002. — С.89. — ISBN 5-9221-0251-6.
 Кавалерова Н. Зрелость таланта и молодость души : послесловие к семинару // Дубна. Наука. Содружество. Прогресс.- 2008.- № 15(3904).- 11 апреля.- С.2-3.
 Успехи физических наук.- 2009.- Т.179, № 8.- С.887-913

Персоналии по алфавиту
Физики России
Физики СССР
Сотрудники Объединённого института ядерных исследований